Солодков — фамилия.

Известные носители 
 Солодков, Василий Михайлович (род. 1960) — российский экономист, директор Института банковского дела ВШЭ, сын М. В. Солодкова.
 Солодков, Леонид Михайлович (род. 1958) — военный моряк, последний Герой Советского Союза (24 декабря 1991), капитан 2-го ранга (1999).
 Солодков, Михаил Васильевич (1921—1991) — советский экономист, декан экономического факультета МГУ (1965—1977).
 Солодков, Николай Иванович (1923—1985) — участник Великой Отечественной войны; Герой Советского Союза (1943).